Го́ла () — село в Польше в гмине Гожув-Слёнский Олесненского повята Опольского воеводства.

География 
Село находится в 6 км от административного центра гмины города Гожув-Слёнский, 22 км от города Олесно и 55 км от города Ополе.

История 
В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.

Достопримечательности 
 Деревянная церковь святого Николая, построена в XVIII веке — памятник культуры Опольского воеводства.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 

Населённые пункты Олесненского повета